Burza lodowa w Ameryce Północnej (1998)
 Burza lodowa w Ameryce Północnej (2007)

Zobacz też